Poljanice – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Ljig
 Poljanice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Poljanice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Poljanice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad

 Poljanica Bistranska – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, siedziba gminy Bistra
 Poljanica Bistrička – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Marija Bistrica
 Poljanica Okićka – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Klinča Sela